Il Torneo di Viareggio 2005, cinquantasettesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio, si è tenuto tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2005.

Le 40 squadre partecipanti arrivavano da 14 paesi differente e la maggior parte di esse, 23, dall'Italia. Ad aggiudicarsi il torneo è stata la Juventus che ha battuto per 2-0 il Genoa in finale, conquistando il titolo per la quinta volta nella sua storia e per la terza volta consecutiva (impresa senza precedenti nel torneo).

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 

Squadre asiatiche
  - 

Squadre africane
  - 
  - 

Squadre americane
  Inter Soccer Boston - 
  - 
  New York - 
  - 

Squadre oceaniche
  -

Formato
Le 40 squadre partecipanti sono state suddivise in due gruppi, A e B, costituiti da 5 gironi ciascuno. Le quattro squadre di ogni girone si affrontano in gare di sola andata. Si qualificano agli ottavi di finale le cinque prime classificate e le tre migliori seconde di ogni gruppo. Dalla seconda fase in poi le squadre si incontrano tra di loro in gara unica ad eliminazione diretta; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari degli ottavi di finale, si procede all'esecuzione diretta dei tiri di rigore. Dai quarti di finale in poi, dopo il pari al termine dei 90', si giocano due tempi supplementari da 15' ciascuno con la regola del silver goal, seguiti in caso di ulteriore parità dai tiri di rigore. Le perdenti delle semifinali si affrontano nella finale di consolazione, eventualmente risolta con i tiri di rigore subito dopo la fine dei tempi regolamentari. Le vincenti delle semifinali giocano la finale: in caso di parità dopo tempi regolamentari e supplementari, la gara viene ripetuta e, in caso di ulteriore parità dopo 120', si procede ai tiri di rigore.

Fase a gironi

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Girone 9

Girone 10

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinale

Finale 3º - 4º posto

Finale 1º - 2º posto

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2005
Torneo di Viareggio